Векилов — фамилия.  Женская форма — .

Известные носители 
 Векилов, Афрасияб Паша оглы (1920—2004) — советский и российский тюрколог, филолог.
 Векилов, Вагиф Самедоглу (более известен под фамилией Самедоглу; 1939—2015) — азербайджанский поэт, сценарист, драматург. 
 Векилов, Гроздан Димитров (1920—?) — болгарский врач и философ.
 Векилов, Ибрагим-ага Паша-ага оглы (1853—1934) — военный топограф.
 Векилов, Иван Давыдович (Векилян, Ованес Давидович)(1894—1953) — в составе армянского добровольческого соединения участник Саракамышской операции; командир полка Армянской горнострелковой дивизии (1925—1930), генерал-лейтенант артиллерии.
 Векилов, Исрафил Гаджи оглы (1949-?) - Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Египте
 Векилов, Мамедрза ага (1864—1944) — врач, азербайджанский общественно-политический деятель.
 Векилов, Мансур Фахри оглы (1935—2008) — советский азербайджанский поэт и переводчик, киносценарист, журналист.
 Векилов, Мамед ага (1863-1939) - Начальник парламентской канцелярии
 Векилов, Мустафа-бек (1892/1896—1965) — общественно-политический деятель. Один из участников освободительного движения Азербайджана.
 Векилов, Рагим-бек (1897—1934) — азербайджанский общественно-политический деятель, министр внутренних дел. 
 Векилов, Самед (1906—1956) — азербайджанский советский поэт и драматург, общественный деятель.
 Векилов, Юрий Хоренович (род. 1933) — российский учёный в области физики твёрдого тела.
 Векилов, Юсиф Самед оглы (более известен под фамилией Самедоглу; 1935—1998) — известный азербайджанский прозаик, сценарист, Народный писатель Азербайджана, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР.

Векилова